Berenberg-Gossler und Berenberg-Goßler steht für:
 Berenberg-Gossler und Berenberg-Goßler, Name eines Hanseatengeschlechts bzw. Adelsgeschlechts aus Hamburg, siehe Gossler (Hanseatengeschlecht)

Berenberg-Gossler und Berenberg-Goßler ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius Freiherr von Berenberg-Gossler (1874–1953), deutscher Bankier 
 Herbert von Berenberg-Goßler (1883–1918), Anatom in Freiburg i. B.
 Johann von Berenberg-Gossler (auch John von Berenberg-Gossler; 1839–1913), deutscher Bankier
 John von Berenberg-Gossler (auch Johann von Berenberg-Gossler; 1866–1943), deutscher Bankier und Politiker